Niemcy:
 Ortenberg – dzielnica Marburga
 Ortenberg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau
 Ortenberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Ortenberg – były urząd